Brześć – miasto na Białorusi 
 Brześć – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocławskim, w gminie Kruszwica
oraz:
 Brześć Kujawski – miasto w województwie kujawsko-pomorskim
 Stary Brześć – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim, w gminie Brześć Kujawski.
Zobacz też:

 Brest